enkapsulacja może odnosić się do:
 kapsułkowanie − termin odnoszący się do struktury protokołu komunikacyjnego.
 hermetyzacja − jedno z założeń programowania obiektowego.